Toma kan syfta på:

 Toma (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1973–1974

Geografi

Burkina Faso 

 Toma (provinshuvudstad), Boucle du Mouhoun, Province du Nayala,

Ghana 

 Tema (ort), Storaccra, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar